Кадахи () — ирландская фамилия и название двух населенных пунктов США.

География 
 Кадахи (Висконсин) — город в штате Висконсин
 Кадахи (Калифорния) — город в штате Калифорния

Носители 
 Кадахи, Майкл — американский предприниматель, «барон» мясной промышленности